Jeffrey Christian (né le  à Burlington, Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Choix de deuxième ronde des Devils du New Jersey lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey de 1988, il joua moins de 20 parties en carrière dans la grande ligue. Entre 1990 et 2000 en hockey, il évolua dans la Ligue américaine de hockey et dans la Ligue internationale de hockey où il remporta une Coupe Turner avec les Aeros de Houston en 1998-1999.

Il alla ensuite jouer en Allemagne quatre saisons, suivies d'une au Royaume-Uni. Il revint ensuite en Amérique du Nord pour jouer dans la Ligue centrale de hockey en 2005. Il y remporta quelques honneurs individuels et joua aussi quelques parties dans la LAH. En 2009-10, il signa avec le club d'expansion, les Mavericks du Missouri.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1986-1987 ||Blues de Dundas ||OHA-C ||29 ||20 ||34 ||54 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988 ||Knights de London ||LHO ||64 ||15 ||29 ||44 ||154 ||9 ||1 ||5 ||6 ||27
|-
|1988-1989 ||Knights de London || LHO ||60 ||27 ||31 ||58 ||216 ||20 ||3 ||4 ||7 ||56
|-
|rowspan="2"|1989-1990 ||Knights de London || LHO ||18 ||14 ||7 ||21 ||64 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Platers d'Owen Sound || LHO ||37 ||19 ||26 ||45 ||145 ||10 ||6 ||7 ||13 ||43
|-
|1990-1991 ||Devils de l'Utica ||LAH ||80 ||24 ||42 ||66 ||165 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 ||Devils de l'Utica ||LAH ||76 ||27 ||24 ||51 ||198 ||4 ||0 ||0 ||0 ||16
|-
|1991-1992 ||Devils du New Jersey ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1992-1993 ||Devils de l'Utica ||LAH ||22 ||4 ||6 ||10 ||39 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Canucks de Hamilton ||LAH ||11 ||2 ||5 ||7 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Cyclones de Cincinnati ||LIH ||36 ||5 ||12 ||17 ||113 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||River Rats d'Albany ||LAH ||76 ||34 ||43 ||77 ||227 ||5 ||1 ||2 ||3 ||19
|-
|1994-1995 ||Lumberjacks de Cleveland ||LIH ||56 ||13 ||24 ||37 ||126 ||2 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|1994-1995 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Lumberjacks de Cleveland ||LIH ||66 ||23 ||32 ||55 ||131 ||3 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|1995-1996 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Lumberjacks de Cleveland ||LIH ||69 ||40 ||40 ||80 ||262 ||12 ||6 ||8 ||14 ||44
|-
|1996-1997 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH ||11 ||2 ||2 ||4 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Thunder de Las Vegas ||LIH ||30 ||12 ||15 ||27 ||90 ||4 ||2 ||2 ||4 ||20
|-
|1997-1998 ||Coyotes de Phoenix ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Aeros de Houston ||LIH ||80 ||45 ||41 ||86 ||252 ||18 ||4 ||12 ||16 ||32
|-
|1999-2000 ||Lumberjacks de Cleveland ||LIH ||77 ||29 ||35 ||64 ||202 ||9 ||1 ||4 ||5 ||20
|-
|2000-2001 ||Krefeld Pinguine ||DEL ||51 ||17 ||22 ||39 ||205 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Krefeld Pinguine ||DEL ||53 ||31 ||18 ||49 ||116 ||3 ||2 ||0 ||2 ||2
|-
|2002-2003 ||DEG Metro Stars ||DEL ||42 ||12 ||15 ||27 ||93 ||5 ||1 ||3 ||4 ||16
|-
|rowspan="2"|2003-2004 ||Scorpions de Hanovre ||DEL ||50 ||11 ||15 ||26 ||94 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Scorpions de Hanovre ||DEL - Abstiegsrunde ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||2 ||1 ||3 ||16
|-
|rowspan="3"|2004-2005 ||Sheffield Steelers ||Crossover League ||11 ||6 ||7 ||13 ||52 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Sheffield Steelers ||Challenge Cup ||5 ||0 ||3 ||3 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Sheffield Steelers ||EIHL ||29 ||11 ||15 ||26 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Steelhounds de Youngstown ||LCH ||64 ||55 ||52 ||107 ||126 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Barons de Cleveland ||LAH ||3 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Steelhounds de Youngstown ||LCH ||61 ||38 ||78 ||116 ||125 ||6 ||5 ||5 ||10 ||17
|-
|2007-2008 ||Oilers de Tulsa ||LCH ||64 ||24 ||59 ||83 ||107 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Oilers de Tulsa ||LCH ||56 ||27 ||49 ||76 ||92 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||IceHogs de Rockford ||LAH ||5 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Mavericks du Missouri ||LCH ||55 || 29 || 49 || 78 || 110 || 7 || 1 || 8 || 9 || 6 
|-
|rowspan="2"|2010-2011 ||RiverKings du Mississippi ||LCH || 52|| 14|| 25|| 39|| 42|| -|| -|| -|| -||-
|-
|IceMen d'Evansville ||LCH || 15|| 8|| 11|| 19|| 20|| -|| -|| -|| -||-

|414 ||167 ||199 ||366 || ||48 ||13 ||28 ||41 ||132

|367 ||195 ||323 ||518 ||496 ||13 ||6 ||13 ||19 ||23

|263 ||92 ||121 ||213 ||674 ||9 ||1 ||2 ||3 ||35

|196 ||71 ||70 ||141 ||508 ||13 ||5 ||4 ||9 ||34

|18 ||2 ||2 ||4 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-

|121 ||75 ||93 ||168 ||579 ||39 ||10 ||16 ||26 ||126

Trophées et honneurs personnels 
Ligue internationale de hockey
 1999 : récipiendaire du trophée John-Cullen
 1999 : remporta la Coupe Turner avec les Aeros de Houston
Ligue centrale de hockey
 2006 et 2007 : nommé dans l'équipe d'étoiles
 2007 : nommé joueur le plus utile à son équipe – MVP
 2007 : récipiendaire du Trophée Joe Burton remis au meilleur pointeur de la ligue

Notes et références 

Naissance en juillet 1970
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Knights de London
Joueur des Platers d'Owen Sound
Joueur des Devils d'Utica
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Canucks de Hamilton
Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Aeros de Houston (LIH)
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur des Hannover Scorpions
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur des SteelHounds de Youngstown
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Mavericks du Missouri
Joueur des RiverKings du Mississippi
Joueur des IceMen d'Evansville
Champion de la Coupe Turner
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Burlington (Ontario)